Sant'Andrea da Creta può riferirsi a due Santi di questo nome:
 Sant'Andrea di Creta, vescovo e teologo bizantino vissuto nell'VIII secolo.
 Sant'Andrea da Creta, santo bizantino difensore dell'ortodossia, martirizzato sotto Costantino V